Давид Бернардо Мендоса Айяла (; 10 мая 1985, Сан-Игнасио, Парагвай) — парагвайский футболист, защитник клуба «Депортиво Лара».

Клубная карьера 
Мендоса начал карьеру в клубе «Серро Портеньо». В 2007 году он дебютировал в парагвайской Примере. 8 марта 2009 года в матче против «2 мая» Давид забил свой первый гол за команду. Так и не став основным игроком клуба Мендоса летом 2011 года перешёл в «Рубио Нью». 6 августа в поединке против «Гуарани» он дебютировал за новую команду.

Через полгода Давид разорвал соглашение с «Рубио» и перешёл в «Насьональ». 4 февраля 2012 года в матче против «Либертада» он дебютировал за столичную команду. 18 февраля в поединке против «Гуарани» Мендоса забил свой первый гол за «Насьональ». В 2013 году он впервые выиграл чемпионат Парагвая, а через год помог команде выйти в финал Кубка Либертадорес.

В начале 2017 года Мендоса перешёл в «Спортиво Триниденсе». 26 февраля в матче против своего бывшего клуба «Насьоналя» он дебютировал за новую команду. 22 апреля в поединке против «Рубио Нью» Давид забил свой первый гол за клуб. В начале 2018 года Мендоса перешёл в венесуэльский «Депортиво Лара». 4 февраля в матче против «Саморы» он дебютировал в венесуэльской Примере. 11 февраля в поединке против «Сулии» Давид забил свой первый гол за «Депортиво Лара».

Достижения 

Командные

 «Серро Портеньо»
  Чемпион Парагвая — Клаусура 2005 
  Чемпион Парагвая — Клаусура 2006 
  Чемпион Парагвая — Апертура 2009

 «Насьональ»
  Чемпионат Парагвая по футболу — Апертура 2013
 Финалист Кубка Либертадорес — 2014

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net
 

Футболисты Парагвая
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Игроки ФК «Рубио Нью»
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Спортиво Триниденсе»
Игроки ФК «Депортиво Лара»